Ivan Tregubov –hockeista su ghiaccio sovietico
 Nikita Tregubov – skeletonista russo
 Pavel Vladimirovič Tregubov – scacchista russo